Световните рекорди по лека атлетика се потвърждават от международната асоциация на лекоатлетическите федерации. Лекоатлетическите рекорди показват най-добрите постижения в дисциплините бягане, технични дисциплини, шосейните бягания и спортно ходене.

Рекордите се пазят за всички дисциплини на Летните Олимпийски игри и някои други състезания. Единствената дисциплина, която не се измерва в метри и се пазят световни рекорди, е бягането на 1 миля.

Потвърждаване 
Критериите, които трябва да бъдат изпълнени за потвърждаване, също се прилагат за други рекорди, като национални, и също резултатите се считат за класиране на други големи състезания като Олимпийските игри.

Критериите са:

 Размерите на пистата и оборудването трябва да са еднакви със стандартните. В състезанията на шосе, разстоянието трябва да е измерено правилно и потвърдено от домакина на състезанието.
 Освен дисциплините на шосе (шосейно бягане и спортно ходене), резултатите трябва да бъдат поставени в състезание в които участниците да са от еднакъв пол.
 Всички отбори в щафетните бягания трябва да са от една държава.
 Пейсмейкърите са позволени.
 Допинг тестът след състезанието е задължителен за потвърждаване на рекорда. Състезатели, които минат теста, но след това са хванати да използват допинг, им се анулират резултатите.
 В пистовите дисциплини до 200 метра и в хоризонталните скокове, скоростта на вятъра трябва да не е по-голяма от 2 м/с. При десетобоя и седмобоя максималната сила на вятъра на всяко състезание е 4 м/с.
 При състезанията до 800 метра е препоръчително времето да бъде измервано чрез фотофиниш.
 Надморската височина не е от значение.

Световни рекорди на открито

Източници 

Списъци
Лека атлетика